David Charhon
Francis Charhon